AUG puede referirse a:
 Steyr AUG, fusil de asalto introducido en 1977 por la compañía austriaca Steyr Mannlicher.
 AUG (Adenosina-Uridina-Guanosina), codón de inicio del ARN mensajero.

Siglas